Szpasszki járás, járás Oroszországban a Penzai területen, székhelye Szpasszk
 Szpasszki járás, járás Oroszországban a Rjazanyi területen, székhelye Szpasszk-Rjazanszkij
 Szpasszki járás, járás Oroszországban, Tatárföldön, székhelye Bolgar (korábbi nevén Szpasszk)
 Szpasszki járás, járás Oroszországban a Tengermelléki határterületen, székhelye Szpasszk-Dalnyij